Casey Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Casey Township (Illinois)
 Casey Township (North Dakota)

in Kanada:
 Casey Township (Ontario)